Владислав Васильевич Польников  (28 августа 1928 — 5 мая 1991) — передовик советской оборонной промышленности, рабочий-оптик Новосибирского приборостроительного завода имени Ленина Министерства оборонной промышленности СССР, Новосибирская область, Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родился в 1928 году в деревне Подволошна (на территории современного Коченёвского района Новосибирской области) в семье рабочих.

В 1944 году начал свою трудовую деятельность, устроившись на работу на эвакуированном их Красногорска приборостроительном заводе. Сначала работал учеником, а позже достиг высшей квалификации полировщика. Изготовлял детали высочайшей точности. 

На заводе производили оптическую часть приборов для многих видов вооружения. Первым в стране освоил производство ночных и тепловизионных приборов. Также выпускал продукцию для бытового и широкого потребления. Постоянно перевыполнял планы и становился победителем социалистических соревнований.    
 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 июля 1966 года за достижение высоких показателей в производстве и успехи в оборонной промышленности Владиславу Васильевичу Польникову присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот». 

В 1988 году вышел на заслуженный отдых. Был депутатом Новосибирского областного Совета депутатов.  

Проживал в городе Новосибирске. Умер 5 мая 1991 года. Похоронен на Заельцовском кладбище.

Награды 
За трудовые и боевые успехи был удостоен:
 золотая звезда «Серп и Молот» (28.07.1966)
 орден Ленина (28.07.1966) 
 другие медали.

Примечания

Литература 
 Новосибирск. Энциклопедия. - Новосибирск, 2003.

Ссылки 
 

Депутаты Новосибирского областного совета
Родившиеся в Коченёвском районе